Mužská dvouhra French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Sedmnáct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Čtyřnásobným obhájcem titulu byl druhý hráč světa a třináctinásobný šampion Rafael Nadal ze Španělska, kterého v semifinále vyřadil Novak Djoković. Srb na Roland Garros získal druhou trofej a celkově devatenáctou grandslamovou, což jej řadilo na třetí místo historických statistik. Jako první muž otevřené éry podruhé zkompletoval kariérní grandslam.

Novak Djoković s Daniilem Medveděvem vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky. Djoković si zajistil setrvání na čele žebříčku po vyřazení Medveděva ve čtvrtfinále. Federer, Djoković a Nadal, vévodící historické statistice grandslamových titulů, se na „turnajích velké čtyřky“ ocitli vůbec poprvé ve stejné polovině pavouka.

Dvojnásobný finalista Roland Garros Dominic Thiem ztratil v úvodním kole vedení 2–0 na sety s Pablem Andújarem. Vyřazení znamenalo jistotu, že z dolní poloviny vzejde nový finalista pařížského majoru.

Pátý hráč světa Stefanos Tsitsipas v pětisetové semifinálové bitvě proti Němci Alexandru Zverevovi otočil průběh po ztrátě úvodních dvou setů a po 4 hodinách a 37 minutách proměnil pátý mečbol. Připsal si tak 39. vyhraný zápas v probíhající sezóně, což jej řadilo na první místo statistik.

Obhájce titulu Rafael Nadal prohrál v semifinále s Novakem Djokovićem ve čtyřech setech. Třetí sada jejich semifinálového utkání, která trvala 1.38 hodin se stala podle mnoha expertů jedním z nejlepších setů v historii tenisu. Djoković v ní vedl již 5–3, nedokázal ji však dopodávat a za stavu 5–6 musel sám odvracet setbolovou příležitost Nadala. V tiebreaku získala světová jednička po neobvyklé chybě Španěla u sítě možnost set ukončit, přičemž proměnila hned první a zkrácenou hru ovládla poměrem 7–4. Ve 108. utkání na pařížské antuce utržil Nadal teprve třetí porážku a druhou od Djokoviće. Srb navýšil mírně aktivní bilanci vzájemných zápasů na 30–28, respektive na Roland Garros snížil pasivní poměr na 2–7 a na antuce na 8–19. Nadal tak v semifinále French Open našel přemožitele až při své čtrnácté účasti mezi poslední čtyřkou. Jeho kariérní zápasová bilance na antuce po vyřazení činila 464–43 (91,5 %). Vzhledem k protikoronavirovým opatřením měl být zápas po skončení třetího setu dohrán bez diváků, sám francouzský premiér Jean Castex organizátorům osobně udělil výjimku ze zákazu vycházení, aby diváci mohli zůstat v hledišti i po 23. hodině a sledovat celé utkání.

Španěl Carlos Alcaraz se v 18 letech stal nejmladším hráčem od Novaka Djokoviće v roce 2005, který vyhrál zápas. Téhož výkonu poté dosáhl i ve Wimbledonu 2021, kde opět navázal na Djokoviće. Poprvé v otevřené éře tenisu nepostoupil žádný francouzský tenista do třetího kola.

Druhý kariérní grandslam pro Novaka Djokoviće 

Vítězem se stal 34letý Srb Novak Djoković, jenž ve finále za 4.11 hodiny zdolal řeckou světovou pětku Stefanose Tsitsipase po pětisetovém průběhu 6–7, 2–6, 6–3, 6–2 a 6–4. Aktivní poměr vzájemných duelů Srb navýšil na 6–2, z toho na 4–0 na antuce. Jako první muž otevřené éry podruhé zkompletoval kariérní grandslam, když každý ze čtyř majorů vyhrál alespoň dvakrát. V amatérské éře se to podařilo jen Australanům Royi Emersonovi a Rodu Laverovi v 60. letech dvacátého století. Rovněž se stal třetím hráčem historie, jenž získal grandslamovou trofej po otočení více utkání ze ztráty setů 0–2. Dvě utkání z tohoto poměru otočil Ted Schroeder ve Wimbledonu 1949 a tři duely dotáhl Henri Cochet ve Wimbledonu 1927. Ve finále French Open se takový obrat během open éry odehrál v letech 1974, 1984, 1999 a 2004, a mimo Paříž pouze na US Open 2020. V kariéře se otočení průběhu z 0–2 na sety podařilo Srbovi pošesté. Třicátým pátým vítězným utkáním v pěti setech vyrovnal rekord Ivana Lendla, při celkové bilanci 5setových duelů 35–10, respektive 6–1 ve finále grandslamu (jedinou porážku utržil na US Open 2012).

Druhým triumfem na Roland Garros Djoković navázal na výhru z roku 2016, kdy se stal prvním mužem od Jima Couriera v roce 1992, který ovládl úvodní dva majory sezóny. Pouze Djoković v roce 2021 a dříve Laver s Emersonem tento výkon dokázali zopakovat. Celkově devatenáctou grandslamovou trofejí z dvacátého devatého finále mu patřilo třetí místo v historických statistikách. Jediný titul ztrácel na vedoucí dvojici Federera a Nadal. V žebříčku grandslamových trofejí získaných po 30. roce života se na čele statistiky sedmým titulem odpoutal od šesti Nadalových vavřínů. V rámci velkých titulů z grandslamu, Turnaje mistrů a série Masters vyhrál jubilejní šedesátou trofej, čímž se také řadil na první příčku historických statistik před Nadala (57) a Federera (54). Od sezóny 2017 získali tito členové tzv. Velké trojky 16 ze 17 grandslamových vavřínů, respektive ovládli 55 ze 64 naposledy odehraných grandslamů.

Ve 34 letech a 22 dnech Djoković představoval třetího nejstaršího šampiona French Open v open éře, po Andresi Gimenovi (34 let a 306 dní) z roku 1972 a Nadalovi (34 let a 130 dní) z roku 2020. V probíhající sezóně si jako první tenista připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Do žebříčku ATP započítal 2 000 bodů a obdržel odměnu ve výši 1 400 000 eur.

Stefanos Tsitsipas se stal historicky prvním Řekem ve finále grandslamové dvouhry. Tři předchozí semifinále na majorech prohrál. Ve 22 letech nevyužil příležitost stát se nejmladším šampionem grandslamu od 20letého Juana Martína del Potra na US Open 2009. Bodový zisk jej poprvé posunul na 4. místo žebříčku.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

Mužská dvouhra